Sant'Ubaldo ima više značenja:
 Sant'Ubaldo, Ancona
 Sant'Ubaldo, Perugia